Die Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 14. Juli 2002 in Newport stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. Es fand zusammen mit den Swedish Open in Båstad und den Allianz Suisse Open Gstaad in Gstaad statt, die wie das Turnier in Newport zur International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Südafrikaner Neville Godwin, der in diesem Jahr ungesetzt in der ersten Runde ausschied. Der Topgesetzte James Blake schaffte den Einzug ins Finale, wo er gegen den ungesetzten Taylor Dent verlor. Mit Dent gewann zum dritten Mal in Folge ein ungesetzter Spieler seinen ersten ATP-Titel.
Im Doppel siegten die beiden ungesetzten US-Amerikaner Bob und Mike Bryan, die damit als topgesetzte Paarung ihren Titel verteidigen konnten. Für die Bryans war es der 3. Titel der Saison 2002 sowie der 7. Titel der beiden insgesamt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)